Држава Срба, Хрвата и Словенаца се може односити на:

 Држава Словенаца, Хрвата и Срба (1918)
 Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца (1918—1920)
 Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца (1920—1929)